Александр Суханов: Суханов, Александр Алексеевич (род. 1952) — советский и российский учёный-математик; композитор, бард.
 Суханов, Александр Григорьевич (1921—2013) — советский и российский учёный-астроном. 
 Суханов, Александр Никифорович (1895—1938) — советский политический деятель.
 Суханов, Александр Николаевич (1907—1978) — генерал-майор авиации.
 Суханов, Александр Сергеевич (1933—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Суханов, Александр Сергеевич (род. 1978) — российский актёр музыкального театра, режиссёр, педагог.